Muyser, de Muyser, Demuyser und de Muyser Lantwyck ist der Familienname folgender Personen:
 Arnout de Muyser, Genreszene Maler der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts.
 Constant de Muyser (1851–1902), luxemburgischer Eisenbahningenieur, Industrieller und Numismatiker
 Jacob Muyser (1896–1956), katholischer Priester, Ordensmann und Liturgiewissenschaftler
 Albert Demuyser (1920–2003), belgischer Maler und Rennstallbesitzer
 Guy de Muyser (* 1926), luxemburgischer Politiker und Botschafter
 Barbara de Muyser Lantwyck (* 1961), ehemaliger Direktor für Außenbeziehungen der Königlichen Verband der Dynastie-Museum in Brüssel und Direktor (seit 2004).